Alfred Volkland ist der Name folgender Personen:

* Alfred Volkland (Dirigent) (1841–1905), deutscher Dirigent und Pianist
 Alfred Volkland (Politiker) (1882–1944), deutscher Politiker (DDP)